Angels with Dirty Faces — filme de gângster de 1938 com James Cagney
 Angels with Dirty Faces (álbum) — álbum de 2002 de Sugababes
 Angels with Dirty Faces (canção) — single de 2002 de Sugababes

Desambiguações de artes